Aunkofen ist der Ortsname von

 Aunkofen (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Aunkofen (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern